

Presentación previa 
El austíaco Andreas Haider-Maurer fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en los cuartos de final ante el checo Adam Pavlásek.

El belga David Goffin ganó el título, derrotando al esloveno Blaž Rola en la final, 6–4, 6–2.

Cabezas de serie 

 Blaž Rola (FINAL)
 Andreas Haider-Maurer (Cuartos de final)
 'David Goffin (CAMPEÓN)
 João Souza (Semifinales)

<li>  Damir Džumhur (Primera ronda)
<li>  Andreas Beck (Primera ronda)
<li>  Pierre-Hugues Herbert (Primera ronda)
<li>  Adrian Ungur (Cuartos de final)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Poznań 2014